«Любовь не по размеру» () — французская романтическая комедия 2016 года. Премьера в России состоялась 12 мая 2016 года. В 2017 году фильм был номинирован на премию «» в категории «Лучшая актриса» (Виржини Эфира).

Сюжет 
Диана вместе с бывшим мужем Брюно работает в адвокатской конторе. Однажды ей звонит очень приятный незнакомец по имени Александр, который нашёл в кафе забытый ею мобильный телефон.

При первой встрече выясняется, что рост Александра — 136 см, «хотел бы казаться выше, но на самом деле только метр тридцать шесть». Однако он вовсе не робок с женщинами. Александр быстро располагает к себе Диану, он оказывается очень интересным в общении, внимательным, у него безупречные манеры и превосходное чувство юмора. Александр к тому же известный архитектор, сейчас по его проекту, например, строится здание оперного театра в Льеже.

Развитие отношений полно проблем. Александру, хотя он и не отдаёт себе в этом отчёта, приходится преодолевать собственную привычную уверенность в том, что высокая стройная блондинка — вариант, в котором у него a priori нет шансов. Диана периодически просто откровенно удивляется сама себе. Её родные и близкие вообще рассматривают их роман как абсолютное недоразумение, некую экзотическую блажь разведённой красавицы, уставшей от всё ещё не оставляющего надежд Брюно.

Но если действительно любишь — оказывается, для того, чтобы поверить в любимого, нужно прежде всего поверить в себя.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил преимущественно негативные либо средние отзывы в основном среди англоязычных кинокритиков и зрителей, которые были недовольны простым сюжетом и игрой актёров. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 39 % положительных рецензий на основе 36 отзывов, со средней оценкой 5/10, на сайте Metacritic — 48 баллов из 100 на основе 6 критических отзывов.

Однако в российском сегменте интернета, фильм оказался крайне успешным и имеет кардинально противоположный результат, так на сайте ivi.tv фильм получил среднюю оценку 7.9/10 на основе 36 отзывов, на сайте afisha.ru 81.48% положительных рецензий на основе 27 критических отзывов. Евгений Ухов описал фильм как, лёгкую и не принуждённую комедию, где идеально гармонируют между собой как сами актёры, так и персонажи, которых они исполняют. Оксана Рузаева написала, что это хорошая комедия для просмотра без напряжения.

Примечания

Ссылки 
 Любопытные факты о комедии с участием Жана Дюжардена «Любовь не по размеру»
 
 

Фильмы Франции 2016 года
Фильмы Лорана Тирара
Фильмы о Париже
Фильмы M6 Films